Dadeville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dadeville (Alabama)
Dadeville (Missouri)